Torquato Tasso, poeta italià de l'època de la Contrareforma
 Tasso (Còrsega), comuna del Districte d'Ajaccio del departament Còrsega del Sud (regió de Còrsega)